Huvudartikel: Svenska cupen i fotboll 2020/2021. För damernas final, se Finalen av Svenska cupen i fotboll för damer 2020/2021

Finalen av Svenska cupen 2020/2021 spelades den 30 maj 2021, där Hammarby IF tog emot BK Häcken på Tele2 Arena efter att Hammarby IF lottats som hemmalag.

Hammarby IF blev cupmästare för första gången efter besegrat BK Häcken med 5–4 i en straffsparksläggning.

Lagens väg till finalen
Resultaten står i favör till respektive lag.

Matchen  
{{Resultat med trupp
|bild                = Football pitch.svg
|datum               = 30 maj 2021
|tid                 = 
|lag1                = Hammarby IF
|lag2                = BK Häcken
|resultat            =  
|halvtid             = 
|efl                 = ja
|mål1                = 
|mål2                = 
|straffresultat      = 5 – 4
|straffar1           = Paulinho David Accam Mads Fenger Aimar Sher Astrit Selmani 
|straffar2           =  Alexander Faltsetas Leo Bengtsson Joona Toivio Bénie Traore Ali Youssef
|arena               = Tele2 Arena
|spelplats           = Stockholm
|publik              = 
|domare              =Kaspar Sjöberg
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare = Mikael HallinNiclas Ivarsson
|fjärdedomare        = Victor Wolf
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2020/2021
2020
Sportevenemang i Göteborg
Göteborg under 2020-talet